Harry Reynolds peut désigner ;
 Harry Reynolds, coureur cycliste irlandais, champion du monde de vitesse amateur en 1896 ;
 Harry Butch Reynolds (1964-), athlète américain, coureur de 400 m.

Pseudonyme 

 Harrington Ford (dit Harry) Reynolds (1901-1971), monteur de cinéma américain.